{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (82901) - || 2001 QZ94 || 23 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (82902) - || 2001 QV96 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82903) - || 2001 QD97 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82904) - || 2001 QO98 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82905) - || 2001 QS98 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82906) - || 2001 QJ99 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82907) - || 2001 QC100 || 18 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82908) - || 2001 QU100 || 19 augustus 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, U. Babiaková
|-
| (82909) - || 2001 QV100 || 19 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82910) - || 2001 QX100 || 19 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82911) - || 2001 QH101 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82912) - || 2001 QU102 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82913) - || 2001 QN103 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82914) - || 2001 QS103 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82915) - || 2001 QA104 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82916) - || 2001 QH104 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82917) - || 2001 QK104 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82918) - || 2001 QR104 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82919) - || 2001 QD106 || 18 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82920) - || 2001 QF106 || 18 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82921) - || 2001 QU107 || 18 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82922) - || 2001 QZ107 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82923) - || 2001 QN109 || 20 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82924) - || 2001 QD110 || 24 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82925) - || 2001 QG110 || 24 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82926) Jacquey || 2001 QH110 || 25 augustus 2001 || Pises || Pises
|-
| (82927) Ferrucci || 2001 QK110 || 25 augustus 2001 || San Marcello || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (82928) - || 2001 QM110 || 19 augustus 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (82929) - || 2001 QN110 || 20 augustus 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (82930) - || 2001 QZ110 || 24 augustus 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (82931) - || 2001 QE112 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82932) - || 2001 QS112 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82933) - || 2001 QU112 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82934) - || 2001 QX112 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82935) - || 2001 QK113 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82936) - || 2001 QQ113 || 25 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (82937) Lesicki || 2001 QW113 || 26 augustus 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (82938) - || 2001 QB114 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82939) - || 2001 QY114 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82940) - || 2001 QZ115 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82941) - || 2001 QC116 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82942) - || 2001 QH116 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82943) - || 2001 QG117 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82944) - || 2001 QJ117 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82945) - || 2001 QN117 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82946) - || 2001 QN119 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82947) - || 2001 QV121 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82948) - || 2001 QD122 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82949) - || 2001 QE124 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82950) - || 2001 QB125 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82951) - || 2001 QS125 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82952) - || 2001 QC126 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82953) - || 2001 QS126 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82954) - || 2001 QW126 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82955) - || 2001 QB127 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82956) - || 2001 QT127 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82957) - || 2001 QU127 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82958) - || 2001 QP128 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82959) - || 2001 QK129 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82960) - || 2001 QN129 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82961) - || 2001 QO129 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82962) - || 2001 QH130 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82963) - || 2001 QT130 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82964) - || 2001 QL131 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82965) - || 2001 QU131 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82966) - || 2001 QD132 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82967) - || 2001 QV132 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82968) - || 2001 QF133 || 21 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82969) - || 2001 QQ133 || 21 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82970) - || 2001 QY134 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82971) - || 2001 QD135 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82972) - || 2001 QR136 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82973) - || 2001 QA137 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82974) - || 2001 QN138 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82975) - || 2001 QQ139 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82976) - || 2001 QK140 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82977) - || 2001 QS140 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82978) - || 2001 QT141 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82979) - || 2001 QU141 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82980) - || 2001 QO143 || 21 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82981) - || 2001 QA144 || 21 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82982) - || 2001 QC144 || 21 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82983) - || 2001 QE144 || 21 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82984) - || 2001 QV146 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82985) - || 2001 QC147 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82986) - || 2001 QK147 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82987) - || 2001 QR147 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82988) - || 2001 QC148 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82989) - || 2001 QM148 || 20 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82990) - || 2001 QK152 || 25 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (82991) - || 2001 QO153 || 27 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82992) - || 2001 QN154 || 27 augustus 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (82993) - || 2001 QO154 || 28 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (82994) - || 2001 QP154 || 30 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (82995) - || 2001 QJ155 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82996) - || 2001 QV156 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82997) - || 2001 QW156 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82998) - || 2001 QJ157 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82999) - || 2001 QZ158 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83000) - || 2001 QG159 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten